Дисциплина 20 километара ходање у мушкој конкуренцији на 8. Светском првенству у атлетици 2001. одржана је 4. августа на улицама града са циљем на Комонвелт стадиону у Едмонтону, Канада.

Титулу освојену у Севиљи 1999. бранио је Иља Марков из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 37 атлетичара из 24 земаља.

 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)

 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)

 (2)
 (3)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)

 (4)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)

Рекорди 
Листа рекорда у ходању на 20 километара пре почетка светског првенства 3. августа 2001. године.

Најбољи резултати у 2001. години 
Шест најбржих атлетичара 2001. године пре почетка светског првенства (3. августа 2001) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Освајачи медаља

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-8)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 4. августа 2001. године у 15:50.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2001. на сајту WA
 Резултати трке у ходању на 20 км на сајту WA

20 км ходање